El Gran Premio de Alemania de Motociclismo de 1993 fue la sexta prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 13 de junio de 1993 en el Circuito de Hockenheim.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

Gran Premio de Alemania de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1993